ADS este o abreviere de trei litere care se poate referi la:

 ADS - Active Denial System, armă non-letală direcțională, folosind microunde, dezvoltată de armata SUA pentru asigurarea de perimetre de control de securitate și controlul mulțimii. 
 ADS - Active Directory Service, implementare a serviciilor de directoare LDAP, folosită de Microsoft în cadrul sistemelor de operare Windows
 ADS - Agenția Domeniilor Statului, instituție publică cu personalitate juridică din România, finanțată integral de la bugetul de stat, prin bugetul MADR
 ADS - Astrophysics Data System, bază de date online de lucrări științifice în domeniul astronomiei, astrofizicii, astronauticii, fizicii, geofizicii și cosmologiei, creată de NASA și menținută de Centrul de astrofizică Harvard–Smithsonian
 ADS - Atmospheric diving suit, scafandru rigid articulat
 ADS - Automatic dependent surveillance, tehnologie de supraveghere pentru urmărirea aeronavelor.